2 miejscowości w Polsce: 
 Parkoszowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów 
 Parkoszowice – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Włodowice